Едуард Стрелцов може да се отнася за:

 Едуард Стрелцов – съветски футболист
 Стадион Едуард Стрелцов – стадион, кръстен на името на футболиста.